Печенеги:
 Печенеги — исторический союз тюркских племён.
 Печенеги и половцы — интернет-мем, оформившийся после высказывания президента России Владимира  Путина о печенегах и половцах.

Топоним 
 Печенеги — деревня в Арбажском районе Кировской области России.
 Печенеги — посёлок городского типа в Харьковской области Украины, административный центр Печенежского района.

См. также 
 Печенег